Plectrophora triquetra — вид многолетних трявянистых растений из рода Плектрофора семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название . Одно из возможных русских названий — плектрофора трёхгранная.

Английское название — The Triangular Plectrophora.

Синонимы

Этимология 
Вид описан ботаником Робертом Ролфе в 1891 году как .

Родовое название образовано от греческих слов plektron «петушиная шпора» и phoros «носить, переносить, перевозить», указывающих на наличие шпорца.

Видовое латинское название triquetra переводится как «треугольник».

Биологическое описание 
Миниатюрные симподиальные растения. Розетка листьев веерообразная.

Ризома короткая. Корни тонкие, покрыты веламеном.

Листья расположены веерообразно, удлинённо-клиновидные.

Соцветие кистеобразное, около 4 см в длину.

Цветки жёлтые, ароматные, 6,5 см в диаметре. Цветение может происходить в любое время года.

Ареал, экологические особенности 
Эквадор, Перу.

Эпифит в горных влажных тропических лесах на высотах от 800 до 1600 метров над уровнем моря.

Охраняемый вид. Входит в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

В культуре 
Температура воздуха днем 24-26 °C, ночью 13-16 °C (перепад температур 9-12 °C).
Относительная влажность воздуха — 80 %.
Освещение — тень.
Ярко выраженного периода покоя нет. В зимнее время при понижениях температуры полив лучше сократить, но растения не должны пересыхать полностью.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Charles O. Baker. Orchid species culture: oncidium/odontoglossum alliance. Timber Press, 2006. ISBN 0-88192-775-9
 Dodson, C. H. 2003. Oncidium — Restrepiopsis. Nat. Ecuad. Orch. 4: 665—883.
 Reference article Pupulin, F. 1995. A revision of the genus Trichocentrum (Orchidaceae: Oncidiinae). Lindleyana 10 (3): 183—210.

Ссылки 
 Plectrophora triquetra. Видовой очерк на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Plectrophora triquetra на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 
 Фотографии Plectrophora triquetra на сайте flickr.com 

Орхидные
Флора Южной Америки
Комнатные растения